Николай Александрович Алексеев (; род. , Витебск) — белорусский баскетболист и тренер. Выступал на позиции центрового.

Игровая карьера 
Николай Алексеев — воспитанник витебской ДЮСШ №4. Первый тренер — Олег Дмитриевич Морозов.

Проходил обучение в Республиканском училище олимпийского резерва в Минске. В составе клуба РУОР стал чемпионом Беларуси в сезоне 1996/1997.

В 1997 году уехал в США, выступал за команду университета Баффало.

В 2000 году вернулся в Европу. Два сезона провёл в московском ЦСКА, участвовал в Финале четырёх  Евролиги 2000/2001. 

В сентябре 2002 года перёшёл в клуб «ФМП Железник» из Белграда, но уже в ноябре расторг контракт с клубом и стал игроком тульского «Арсенала». В следующем сезоне перешёл в клуб ЦСК ВВС-Самара, где провёл полтора сезона. Затем выступал за клубы Украины, Греции, Кипра, Латвии, Венгрии, Румынии, становился чемпионом Кипра и Венгрии. Игровую карьеру завершал в клубах Ирана.

Выступал за сборную Беларуси по баскетболу с 1998 по 2014 год.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры работал тренером-преподавателем в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. Руководил командой юношей РГУОР 2003—2004 года рождения.

В 2015—2016 годах был вторым тренером юношеской сборной Беларуси (U-16). С октября 2017 по сентябрь 2020 года — главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-16).

Семья 
Жена, Юлия — бывшая участница группы поддержки баскетбольного клуба ЦСКА. Сыновья — Максим и Константин.

Достижения 
 Чемпион Беларуси: 1996/1997.
 Чемпион Кипра: 2005/2006.
 Чемпион Венгрии: 2007/2008.
 Бронзовый призёр чемпионата Венгрии: 2009/2010.
 Обладатель Кубка Беларуси: 1997.

Примечания

Ссылки 
 Николай Алексеев на сайте БК ЦСКА

Баскетболисты Белоруссии
Баскетбольные тренеры Белоруссии
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Арсенал» Тула
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Химик»
Игроки БК «Олимпия» Лариса
Игроки БК АЕЛ Лимасол
Игроки БК «Валмиера»
Игроки БК «Фалко»
Игроки БК «Политехника-Галычина»
Игроки БК «Кёрменд»